Anjui ist der Name:
 eines Nebenflusses des Amur in Russland, siehe Anjui (Amur)
 eines Nebenflusses der Kolyma in Russland, siehe Anjui (Kolyma), mit seinen Komponenten Großer Anjui und Kleiner Anjui